Val 1918 kan syfta på:

Folketingsvalet i Danmark 1918
Parlamentsvalet i Storbritannien 1918